Franz Eichmann ist der Name folgender Personen:

* Franz von Eichmann (1864–1933), deutscher Beamter
 Franz August Eichmann (1793–1879), deutscher Beamter und Politiker